Тунисская Профессиональная лига 1 1990/1991 () — 36-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1990/91 на сайте rsssf.com 

1990/1991
Тунис
Тунис
1990 год в Тунисе
1991 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991